Vujan est un toponyme qui peut désigner :
le mont Vujan, une montagne du centre de la Serbie ;
le monastère de Vujan, un monastère orthodoxe serbe.